Banic, Banić oder Banič ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Banić (* 1984), kroatischer Basketballspieler
 Stefan Banič (1870–1941), slowakischer Erfinder
 Vincent Banic (* 1988), niederländischer Schauspieler